Кроммелин, Эндрю Клод де ля Шеруа (6 февраля 1865, Шеруа — 20 сентября 1939) — английский астроном.
 Кроммелин — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 (1899) Кроммелин — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.